

Testi religiosi 
Libro cristiano dei morti – testo archeosofico di Tommaso Palamidessi
Libro dei morti  – testo sacro egizio
 Libro dei morti, o Libro della morte  – nella tradizione religiosa ebraico-cristiana, in opposizione al Libro della vita
Libro tibetano dei morti  – testo classico del buddhismo tibetano

Narrativa 
Il libro dei morti  – romanzo di Alfredo Panzini del 1893
Il libro dei morti (The Book of the Dead) – romanzo di Lincoln Child e Douglas Preston del 2006
Il libro dei morti (Book of the Dead) – romanzo di Patricia Cornwell del 2007
Il libro dei morti (Dion Fortune's Book of the Dead) – libro di Dion Fortune del 2009
Il libro dei morti viventi (Book of the Dead), un'antologia del 1989 di racconti horror sugli zombie
Necronomicon  – un libro fittizio citato da Howard Phillips Lovecraft nei suoi racconti